Magiczna latarnia (ang. Magic Lantern, 2006) – program dla dzieci, przedstawiający animacje z figurami geometrycznymi, żywiołami i innymi. Emitowany za pośrednictwem Baby TV.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
  

Telewizyjne programy dla dzieci
Seriale telewizyjne emitowane od 2006